Евге́ний Станисла́вович Трояно́вский (; ) — украинский футболист, полузащитник

Биография 
Начал футбольную карьеру в киевском «Динамо», но в 2007 году перешёл в школу донецкого «Металлурга». В 2010 году подписал с клубом первый профессиональный контракт и стал выступать за молодёжную команду.

27 октября 2012 года в возрасте 19 лет дебютировал за основную команду в матче Премьер-лиги против «Ворсклы», выйдя на поле на 81 минуте вместо Геворга Газаряна. Всего в том сезоне сыграл в двух матчах чемпионата.

С сезона 2013/14 стал постепенно подпускаться в основной состав команды. Также в 2014 году выступал за алчевскую «Сталь» на правах аренды, сыграл 10 игр и забил 3 мяча. В весенней части сезона 2014/15 на правах аренды играл за клуб высшей лиги Грузии «Чихура». Летом 2015 года перешёл в «Динамо-2» где выступал до её расформирования в июне 2016 года.

Сборная 
С 2010 года являлся стабильным игроком сборных Украины разных возрастных категорий.

Примечания

Ссылки 
 Визитка на официальном сайте Украинской Премьер-лиги
 Статистика выступлений игрока на сайте allplayers.in.ua

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Чихура»
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Авангард-2» Краматорск
Игроки ФК «Металлург» Запорожье (2017)
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Висла» Сандомир